Чемпионат мира по трековым велогонкам 1938 года прошёл с 27 августа по 4 сентября в Амстердаме, Нидерланды.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Примечания 

Спорт в Нидерландах в 1938 году
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Август 1938 года
Сентябрь 1938 года